Тріумф — блискучий успіх, видатна перемога, торжество з нагоди визначної перемоги; радість.

 Тріумф — урочиста церемонія в Стародавньому Римі.

Премії 

 Премія імені Миколи Гоголя «Тріумф»
 «Тріумф» — російська нагорода в галузі найвищих досягнень літератури, мистецтва і науки
 «Тріумф» — премія Національної спілки театральних діячів України

Інше 
 Тріумф (кіностудія) — українська кіностудія
 Тріумф Медіа Груп — українська девелоперська компанія
 «Тріумф» (1924) — американський фільм-драма режисера Сесіля Блаунт Де Мілля
 Тріумф-Палас — хмарочос в Москві, Росія.
 «Тріумфи» — поема Петрарки.

Див. також 
 Траямф () — англомовний топонім